

Geografia 
 Haugen – villaggio della contea di Barron, Wisconsin, Stati Uniti d'America

Persone 
 Kristine Gjelsten Haugen – sciatrice alpina norvegese
 Anders Haugen – sciatore nordico statunitense
 Christoffer Haugen – giocatore di calcio a 5 norvegese
 Fredrik Haugen – calciatore norvegese
 Helge Haugen – ex calciatore norvegese, nato nel 1982
 Helge Haugen – ex calciatore norvegese, nato nel 1957
 Kristoffer Haugen – calciatore norvegese
 Leif Kristian Haugen – sciatore alpino norvegese
 Per Morten Haugen – allenatore di calcio norvegese
 Tomas Thormodsæter Haugen – musicista norvegese